

Patronymes 
Arkhanguelski (masculin ; ) ou Arkhanguelskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Arkhanguelski (né en 1938), mathématicien russe
  (1892-1978), ingénieur russe, père du précédent
  (1846-1924), compositeur russe
 Andreï Arkhanguelski (1879-1940), géologue russe
 Vitali Arkhanguelski (né en 1975), homme d'affaires russe

Astronomie 
 Arkhanguelski, cratère martien

Voir aussi 
 Arkhanguelsk
 
 

Patronyme russe